Miejscowości w USA:
 Prairie City – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins
 Prairie City – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Prairie City – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Prairie City – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Prairie City (ang. Prairie City Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough